«Слован» — название хоккейных клубов:
 «Слован» — словацкий хоккейный клуб из города Братислава.
 «Слован» — чешский хоккейный клуб из города Усти-над-Лабем.